Sickert ist

 der Name der französischen Gemeinde Sickert im Elsass

sowie der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Sickert (1862–1932), britischer Maler
 Irmgard Sickert (1922–2002), deutsche Diplomatin; Generalkonsulin der DDR in Kiew
 Johann Jürgen Sickert (1803–1864), deutsch-dänischer Maler, Fotograf und Lithograf
 Johann Lukas Sickert (* 2000), deutscher Schauspieler
 Leonard Sickert, britischer Schauspieler und Sänger aus der berühmten Künstlerfamilie Sickert
 Matthias Sickert (* 1967), deutscher Journalist
 Maxi Sickert (* 1969), deutsche Journalistin
 Oswald Sickert (1828–1885), dänisch-deutscher Maler
 Oswald Valentine Sickert (1871–1923), britischer Geschäftsmann und Autor
 Otto Sickert (1909–2001), Ingenieur und Lehrer
 Teresa Sickert (* 1988), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Walter Sickert (1860–1942), deutsch-englischer Maler
 Walter Sickert (Politiker) (1919–2013), deutscher Politiker (SPD)